Киша Дон Андерсон (; род. 8 мая 1974 года в Расине, Висконсин, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. Не выставляла свою кандидатуру на драфт ВНБА 1999 года, но ещё до старта следующего сезона подписала соглашение с командой «Вашингтон Мистикс». Кроме ВНБА выступала в АБЛ и НЖБЛ. Играла на позиции атакующего защитника.

Ранние годы 
Киша Андерсон родилась 8 мая 1974 года в городе Расин (штат Висконсин), у неё есть старшие брат, Дерек, и сестра, Чарнетт, а училась она там же в средней школе Расин-Парк, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте justsportsstats.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Колорадо Экспложн»
Игроки «Вашингтон Мистикс»
Игроки «Атланта Джастис»
Игроки «Шарлотт Стинг»
Игроки «Даллас Фьюри»
Игроки «Чикаго Блейз»
Игроки ЖБК АСА Иерусалим